Jim Jones – predicatore statunitense
Jim Jones – hockeista su ghiaccio canadese
Jim Jones (Dipset) – rapper statunitense